Esistono due comuni francesi con questo nome

Bagnols – Puy-de-Dôme
Bagnols – Rodano